Kensington ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Kensington-Moir (1899–1961), britischer Autorennfahrer

Kensington steht für folgende geographischen Objekte:

im Vereinigten Königreich:
 Kensington (Liverpool), Stadtteil von Liverpool
 Kensington (London), Stadtteil von London
 Kensington (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Royal Borough of Kensington and Chelsea, Stadtbezirk von London
 Metropolitan Borough of Kensington, Stadtbezirk von London
 Kensington Palace in London
 Kensington Gardens, Gärten in London
 Kensington Market (London), Markthalle in London

in Australien:
 Kensington (New South Wales)
 Kensington (South Australia), Stadtteil von Adelaide
 Kensington (Victoria)
 Kensington (Western Australia)

in Jamaika
 Kensington (Jamaika), Ort im Saint Elizabeth Parish

in Kanada:
 Kensington (Prince Edward Island)
 Kensington Market (Toronto), Viertel von Toronto

in Südafrika:
 Kensington (Johannesburg), Stadtteil von Johannesburg
 Kensington (Kapstadt), Stadtteil von Kapstadt

in den Vereinigten Staaten:
 Kensington (Connecticut)
 Kensington (Kalifornien)
 Kensington (Kansas)
 Kensington (Kentucky)
 Kensington (Maryland)
 Kensington (Michigan)
 Kensington (Minnesota)
 Kensington (New Hampshire)
 Kensington (New York)
 Kensington (Ohio)
 Kensington (Philadelphia)
 Kensington District

Kensington bezeichnet:
 Kensington Technology Group, Hersteller von Computerzubehör
 Kensington-Schloss, Diebstahlschutz für mobile Hardware
 Kensington Runenstein, Minnesota
 Kensington Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kensington Motor, britische Motorenwerke
 Kensington (Band), niederländische Rockband
 Kensington Museum ehemaliger Name, kommt noch in älterer Literatur vor.